Cristoforo Colombo (Christopher Columbus) – film del 1949 diretto da David MacDonald
 Cristoforo Colombo (Christopher Columbus) – miniserie televisiva del 1985

Pagine correlate 
 Cristoforo Colombo (disambigua)